Les championnats d'Afrique d'escrime 2018,  édition des championnats d'Afrique d'escrime, se déroulent du 5 au  à Tunis, en Tunisie. La ville accueille ses quatrièmes championnats africains d'escrime, les premiers depuis 2010.

L'Égypte domine le classement des nations avec 19 médailles dont six en or. Avec ses cinq médailles d'or, la Tunisie, pays hôte, se classe deuxième.

Nations participantes 
19 nations, soit cinq de plus que lors de l'édition précédente, prennent part aux championnats. Ce sont 127 tireurs qui prennent part aux compétitions, soit 37 de plus qu'en 2017. Les nations participantes et leur effectif sont les suivants :

  (6)
  (19)
  (3)
  (1)
  (4)
  (2)
  (7)

  (23)
  (3)
  (1)
  (4)
  (5)
  (1)

  (3)
  (1)
  (1)
  (6)
  (13)
  (24)

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2017-2018

2018
Escrime
Escrime
Tunisie
Sport en juin 2018
Sport en Tunisie en 2018